Ска́йлер Джизо́ндо (, род. 22 июля 1996, Палм-Бич) — американский актёр. Наиболее известен по роли маленького Шона Спенсера в телесериале «Ясновидец», и по роли Томми Дойла в фильме Роба Зомби «Хэллоуин 2007». В 2014 году снялся в заключительной части трилогии «Ночь в музее». В 2018 году снялся в фантастическом фильме «Помешанный на времени».

Биография 
Джизондо родился в округе Палм-Бич в семье инженеров Рона Джизондо и Стейси Берке. Его фамилия происходит от деда по отцовской линии, который был итальяно-американцем. Другой дедушка и обе бабушки были евреями. Джизондо перешёл на домашнее образование после того, как стал много сниматься в кино. Несколько лет учился в школе, связанной с еврейской организацией USY, и по предложенной ими программе съездил в Израиль. Окончил среднюю школу Милкен в Лос-Анджелесе в 2014 году.

В 2015 году начал посещать киношколу Университета Южной Калифорнии, однако позже взял академический отпуск из-за работы в кино и на телевидении. Он планирует закончить обучение в колледже.

Фильмография

Примечания 

Лауреаты премии «Молодой актёр»
Дети-актёры США
Киноактёры США